Ха́нньо Ха́ссе (; 31 августа 1921, Бонн — 5 февраля 1983, Фалькензе) — восточно-германский актёр театра, кино и телевидения. Лауреат Художественной премии ГДР (1971).

Биография 
С 1938 обучался в художественном институте Лили Аккерман. В начале Второй мировой войны был призван Имперской службой труда для прохождения шестимесячной трудовой повинности, предшествовавшей военной службе. С 1941 — солдат вермахта. После окончания Второй мировой войны и возвращения из плена, продолжил свою театральную подготовку в Веймаре.

Дебютировал на театральной сцене в Нордхаузене. Позже он также работал в драматических театрах Лютерштадт-Айслебена, Бурга, Шверина, Лейпцига. Затем переехал в Берлин, где играл на сцене Народного театра, затем в Немецком театре.

С 1951 снимался в кино. Популярный немецкий киноактёр. Часто приглашался для съёмок на киностудиях социалистических стран (СССР, ЧССР, ПНР, СФРЮ, НРБ, СРР и др.).

Избранная фильмография

Роли в кино 

 1951 — Верноподданный / Der Untertan (ГДР) — Манн
 1954 — Опасный груз / Gefährliche Fracht (ГДР) — секретарь Хармса
 1956 — Капитан из Кёльна / Der Hauptmann von Köln (ГДР)
 1958 — Чёрный батальон / Černý prapor (Чехословакия) — Рудольф Вольф, лейтенант СС
 1958 — Звёзды / Sterne (ГДР, Болгария) — капитан
 1959 — Один из нас / Einer von uns (ГДР)
 1959 — Зайлергассе, 8 | Seilergasse 8 (ГДР)
 1959 — До удара молнии / Bevor der Blitz einschlägt (ГДР)
 1959 — Белая кровь / Weißes Blut (ГДР) — доктор Копф
 1960 — Люди с крыльями / Leute mit Flügeln (ГДР) — эсэсовский офицер
 1960 — Красавица Луретте / Die Schöne Lurette (ГДР)
 1960 — Высший принцип / Vyšší princip (Чехословакия)
 1961 — Совесть пробуждается / Gewissen in Aufruhr (ГДР) — полковник Рольф Штейнер
 1961 — Операция «Гляйвиц» / Der Fall Gleiwitz (ГДР) — Альфред-Гельмут Науйокс (Alfred Naujocks), гауптштурмфюрер СС
 1963 — У французских каминов / An französischen Kaminen (ГДР) — Зиберт
 1963 — В резерве у смерти / Reserviert für den Tod (ГДР) — гауптман Донат
 1964 — Минута молчания / Das Lied vom Trompeter (ГДР)
 1964 — Девушка из джунглей / Das Mädchen aus dem Dschungel (ГДР) — Джон Сунг
 1965 — Сыновья Большой Медведицы / Die Söhne der großen Bärin (ГДР) — Питт
 1965 — Иной фронт / Die andere Front (ГДР) — майор Рейнфурт
 1966 — Чёрная пантера / Schwarze Panther (ГДР) — Леон Карвелли
 1966 — Смерть за занавесом | Smrt za oponou (Чехословакия)
 1966 — Замёрзшие молнии / Die Gefrorenen blitze (ГДР)
 1966 — Без борьбы нет победы / Ohne Kampf kein Sieg (ГДР) — фон Зигель
 1967 — След Сокола / Spur des Falken (ГДР, СССР) — Блэджен
 1967 — Девушка на трамплине / Das Mädchen auf dem Brett (ГДР) — Клемм
 1968 — Мавр и вороны Лондона / Mohr und die Raben von London (ГДР)
 1968 — 1970 — Освобождение (СССР) — Гюнтер фон Клюге, генерал-фельдмаршал
 1969 — Товарищ Ганс Баймлер / Kamerad Hans Beimler (ГДР)
 1969 — Смертельная ошибка / Tödlicher Irrtum (ГДР) — Ли Гарретт
 1969 — По следу Тигра / Most (Югославия) — доктор Хофман, советник
 1969 — Крупп и Краузе / Krupp und Krause (ГДР) — директор Менгерт
 1970 — Смертельная ошибка — Ли Гарретт
 1971 — Красная капелла / KLK an PTX — Die Rote Kapelle (ГДР) — Эйн Детчер
 1972 — Наковальня или молот / Наковалня или чук (Болгария, ГДР, СССР) — Артур Небе
 1972 — Коперник / Kopernik (Польша) — издатель Андреас Озиандер
 1972 — Вальтер защищает Сараево / Валтер брани Сараjево (Югославия) — фон Дитрих
 1973 — Виноваты туманы / Unterm Birnbaum (ГДР)
 1973 — Брюки рыцаря Бредов / Die Hosen des Ritters Bredow (ГДР) — фон Линденберг, тайный советник
 1973—1974 — Телефон полиции — 110 / Polizeiruf 110 (ГДР, ФРГ, Австрия) — Кербер, руководитель бензозаправок
 1974 — Фронт без флангов (СССР) — фон Хорн, генерал-полковник
 1974 — Ульзана / Ulzana (Германия, Румыния, СССР) — Уилсон, господин из Вашингтона
 1974 — Пламя (СССР) — Рейнгардт, генерал-полковник вермахта
 1974 — Соколово / Sokolovo (СССР, Чехословакия) — Рейнхард Гейдрих, наместник Богемии и Моравии
 1974 — Кит и компания / Kit und Co — Lockruf des Goldes (ГДР, Чехословакия, СССР)
 1974 — Иоганн Кеплер / Johannes Kepler
 1975 — Покушение в Сараево / Sarajevski atentat (Югославия, Чехословакия) — Вильгельм II (император Германии) 1976 — Бетховен — дни жизни / Beethoven — Tage aus einem Leben (ГДР) — князь Карл Лихновский, знакомый Бетховена
 1977 — Фронт за линией фронта (СССР) — фон Хорн, генерал-полковник
 1977 — Разбойники поневоле / Wer reißt denn gleich vorm Teufel aus (ГДР)
 1979 — Незатейливые цветы на крыше / Einfach Blumen aufs Dach (ГДР)
 1979 — Архив смерти (телесериал) / Archiv des Todes (ГДР) — майор Цирргибель
 1980 — Мельница Левина / Levins Mühle (ГДР) — фон Лаевски, капитан
 1980 — Карл Маркс. Молодые годы / Karl Marx — die jungen Jahre (СССР, ГДР) — Фоглер
 1980 — Львиная клетка / Der Baulöwe (ГДР) — Пауль, архитектор
 1980 — Юность Петра (СССР) — эпизод
 1981 — Фронт в тылу врага / Fronta v týlu nepřítele ((СССР, Чехословакия) — фон Хорн, генерал-полковник
 1982 — Отель Полан и его постояльцы / Hotel Polan und seine Gäste (ГДР)
 1983 — Мартин Лютер / Martin Luther (ГДР) — де Серралонга

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Германии
Участники Второй мировой войны